Iriensi – abitanti di Padrón
Iriensi – abitanti di Voghera